Финал Кубка шотландской лиги 2011 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 2010/11, в котором встречались клубы «Old Firm» — «Селтик» и «Рейнджерс». Матч состоялся 20 марта 2011 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Основное время поединка закончилось со счётом 1:1 — на гол футболиста «джерс» Стивена Дэвиса, «кельты» ответили точным результативным ударом Джо Ледли. В овертайме удачливее оказались игроки «Рейнджерс»: благодаря забитому мячу в исполнении Никицы Елавича они праздновали победу со счётом 2:1.

Путь к финалу

«Селтик» 
Из-за участия «Селтика» в европейских кубках глазговская команда начала свой путь за Кубком лиги с Третьего раунда, где её соперником был «Инвернесс Каледониан Тисл». Подопечные Терри Бутчера ничего не смогли противопоставить «кельтам» и были разгромлены со счётом 6:0. Следующим оппонентом «бело-зелёных» стал клуб «Сент-Джонстон». Уже к 13-й минуте этого поединка «Селтик» вёл 3:0 благодаря «дублю» Энтони Стоукса и ещё одному точному удару Найалла Макгинна. «Святые» смогли ответить лишь двумя мячами в исполнении Сэма Паркина и Мюррея Дэвидсона. Окончательный счёт встречи — 3:2 в пользу глазговцев. В полуфинале «Селтик» уверенно переиграл «Абердин» 4:1. У «кельтов» отличились Крис Коммонс, Чарли Малгрю, Томас Рогне и Энтони Стоукс.

«Рейнджерс» 
«Рейнджерс» также из-за участия в еврокубках начал турнир с Третьего раунда, где разгромил «Данфермлин Атлетик» — 7:2. В следующем раунде благодаря голам Эндрю Литтла и Стивена Нейсмита «джерс» оказались сильнее «Килмарнока». Полуфинальная встреча против «Мотеруэлла» получилось сложной для глазговцев — на гол футболиста «Рейнджерс» Мориса Эду «сталевары» ответили точным результативным ударом Кита Лесли. Но за 15 минут до конца матча после красивой комбинации Стивен Нейсмит принёс победу подопечным Уолтера Смита.

Матч

Новости команд 
Из-за различных травм и повреждений в матче не смогли принять участие следующие футболисты первого состава «Селтика» — защитники Андреас Хинкель, Даниель Майстрович и Чха Ду Ри, полузащитник Шон Малони. Также вследствие дисквалификации с трибуны финальный поединок наблюдал главный тренер «кельтов» Нил Леннон, передавая свои указания посредством мобильного телефона своему ассистенту Алану Томпсону, который и являлся исполняющим обязанности наставника «бело-зелёных» в этой встрече.

В свою очередь в стане «Рейнджерс» не могли рассчитывать на участие в матче защитников Кирка Бродфута, Кайла Бартли и полузащитников Ли Маккаллоха и Джейми Несса.

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Статистика

Освещение турнира СМИ 
В Великобритании финальный поединок был показан в прямом эфире на телеканале «BBC One Scotland». Помимо этого радиотрансляции матча велись на станциях «BBC Radio Scotland», «BBC Radio nan Gàidheal» и «BBC Radio 5 Live Sports Extra».

В Ирландии решающая игра Кубка шотландской лиги сезона 2010/11 транслировалась телерадиокомпанией «Setanta Ireland».

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerway.com

2011
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Рейнджерс»
Футбол в Европе в 2011 году
Март 2011 года
События 20 марта
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2011 году